

Іж — річка в Удмуртії і Татарстані, права притока Ками
 Іж — річка в Кіровській області, права притока Піжми
 Іж — село, Піжанський район, Кіровська область
 Іж — присілок, Якшур-Бодьїнський район, Удмуртія

Іж — острів, Задарська жупанія